Esta é uma lista de bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As bibliotecas fazem parte do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI).

Biblioteca da Faculdade de Farmácia
Biblioteca de Eletro e Eletrônica
Biblioteca de Recursos Instrucionais do NUTES
Biblioteca do CCMN
Biblioteca do CCS
Biblioteca do CT
Biblioteca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Biblioteca do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva
Biblioteca do Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano
Biblioteca do Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes
Biblioteca do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
Biblioteca do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
Biblioteca do Núcleo de Computação Eletrônica
Biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Geografia
Biblioteca José de Alencar da Faculdade de Letras
Biblioteca Lúcio Costa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Biblioteca Paulo Geyer da Escola de Química
Biblioteca Plínio Sussekind Rocha do Instituto de Física
Biblioteca Professor Jorge de Abreu Coutinho do Instituto de Química
Biblioteca Professor Leopoldo Nachbin do Instituto de Matemática
Biblioteca Professor Alfredo Galvão da Escola de Belas Artes
Bibliotecas de Obras Raras ou Antigas do Centro de Tecnologia
Central de Memória Acadêmica
Núcleo de Documentação e Informação em Energia
Posto de Serviço de Informação do Pólo de Xistoquímica

Ligações externas 
 Portal da UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Bibliotecas do Rio de Janeiro
Rio Janeiro
Universidade Federal Bibliotecas